Иза может означать:

 Иза — село.
 Иза (река) — река.

См. также 
 Иса